Makabi, nebo také Makkabi, Macabi apod. je hebrejský výraz (). Může mít následující významy:

 Makabi Brno – český sportovní klub v letech 1919 až 1939
 Makabi Haifa – izraelský sportovní klub
 Makabi Haifa FC – izraelský fotbalový klub
 Makabi ha-ca'ir – Makabejské hnutí mládeže
 Makabi Ironi Ašdod – izraelský fotbalový klub
 Makabi Netanja – izraelský sportovní klub
Makabi Rišon le-Cijon – izraelský sportovní klub
 Makabi Tel Aviv BC – izraelský basketbalový klub
 Makabi Tel Aviv FC – izraelský fotbalový klub
 Makabi Warszawa – polský sportovní klub
 Operace Makabi (Mivca Makabi) – bojová operace v Izraeli, součást série bitev o Latrun
 Makabi šerutej bri’ut – zdravotní organizace v Izraeli

Související články 

 Juda Makabejský
Makabejské povstání
Makabi v Československu
 Makabejské hry neboli Makabiáda – mezinárodní židovská sportovní událost
 Makabejské hry 2005
 Kfar ha-Makabi – sídlo v Izraeli
 

Hebrejská slova a fráze